Жабка — зменшувальна форма від «жаба».
 Жабка — деталь плуга, регулятор висоти підйому лемеша.
 Жабка — деталь рала, розпірка між копистю та жердкою.
 Жабка — застаріла назва щік у блоках, у гончарному крузі.
 Жабка — розмовна назва електротехнічного затискача для проводів.
 Жабка — розростання кісток у суглобах кінцівок тварин, переважно коней, внаслідок запалень чи різних травм, що призводять до кульгання.
 Жабка — дитяча гра.

 Жабка — річка в Тернопільській області

Села:
 Жабка — село Ківерцівського району Волинської області України
 Жабка — село Флорештського району Молдови.